Aardrijkskunde
 Sint-Michiels, plaats in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Station Sint-Michiels, station in de Belgische plaats Sint-Michiels

Fictief figuur
 Britt Michiels, personage in de Vlaamse politieserie Flikken
 Ingrid Michiels, personage in de Vlaamse soapserie Thuis
 Wim Michiels, personage in de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed

Atelier
 Beiaarden en Torenuurwerken Michiels, historisch atelier in de Belgische stad Mechelen

Personen met de achternaam Michiels
 Michiels (geslacht), Nederlandse familie
 Alexis Michiels, Belgisch wielrenner
 An Michiels, Belgisch politica
 Andreas Victor Michiels, Nederlands generaal
 Arnold Hendrik Theodoor Michiels van Verduynen, Nederlands politicus
 Bart Michiels, Belgisch schaker
 Bart Michiels, Belgisch zaalvoetballer
 David Michiels, Belgisch acteur
 Diego Michiels, Indonesisch-Nederlands voetballer
 Edgar Michiels van Verduynen, Nederlands politicus
 Edmond Michiels, Belgisch waterpolospeler
 Eugène Michiels, Belgisch spion en misdadiger
 Floris Michiels van Kessenich, Nederlands homoactivist
 Firmin Michiels, Belgisch productiemanager en platenmaatschappijdirecteur
 Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich, Nederlands politicus
 Githa Michiels, Belgisch wielrenster
 Guillaume Michiels, Belgisch kunstschilder en volkskundige
 Ignace Michiels, Belgisch muzikant
 Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam, Nederlands rechter, advocate en politica
 Ivo Michiels, Belgisch schrijver
 Jacques Michiels, Belgisch syndicalist
 Jan Michiels, Belgisch muziekpedagoog en pianist
 Jean Michiels, Belgisch reder, handelaar en politicus
 Judy Michiels van Kessenich, Nederlands kunstenares
 Julien Michiels, Belgisch atleet
 Louis Michiels, Belgisch politicus
 Louis Michiels van Verduynen, Nederlands politicus
 Marcel Michiels, Belgisch politicus
 Pascale Michiels, Belgisch zangeres en actrice
 Paul Michiels, Belgisch zanger
 Sonja Michiels, Belgisch kunstenares
 Stephan Michiels, Belgisch dammer
 Toon Michiels, Nederlands fotograaf en grafisch vormgever
 Walter Michiels, Belgisch acteur
 Wil Michiels, alias TheColorGrey, Belgisch hiphopartiest
 Willem Michiels van Kessenich, Nederlands politicus
 Willy Michiels (Haaltert), Belgisch ondernemer en burgemeester
 Willy Michiels (Huizingen), Belgisch politicus en senator
 Wite Michiels van Kessenich, Nederlands politicus

Transport
 Josephine Michiels, Belgisch schip

Andere
 Michiels, Nederlands adellijk geslacht

Zie ook 
 Michielsen (doorverwijspagina)
 Michielsens (doorverwijspagina)